Sesinyi ist der Familienname folgender Personen:
 Khoto Sesinyi (* 1977), lesothischer Fußballspieler
 Thabang Sesinyi (* 1992), botswanischer Fußballspieler